The Odyssey, a Symphony X albuma, 2002
The Odyssey, a Belau Fonogram-díjas albuma, 2016
The Odyssey (televíziós sorozat)